3 gminy w Niemczech:
 Drage – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Harburg
 Drage – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Nordfriesland
 Drage – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Steinburg

Dawna nazwa rzeki w Polsce:
 Drawa